La rue de Strasbourg est une voie nommée d'après Strasbourg, ville française du Bas-Rhin. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

Histoire

France

Alsace 
 Bas-Rhin :
 Rue de Strasbourg, Benfeld
 Rue de Strasbourg, Berstett
 Rue de Strasbourg, Boofzheim
 Rue de Strasbourg, Dettwiller
 Rue de Strasbourg, Diebolsheim
 Rue de Strasbourg, Ergersheim
 Rue de Strasbourg, Erstein
 Rue de Strasbourg, Furdenheim
 Rue de Strasbourg, Geispolsheim
 Rue de Strasbourg, Gerstheim
 Rue de Strasbourg, Ingolsheim
 Rue de Strasbourg, Kogenheim
 Rue de Strasbourg, Marckolsheim
 Rue de Strasbourg, Matzenheim
 Rue de Strasbourg, Meistratzheim
 Rue de Strasbourg, Mittelhausbergen
 Rue de Strasbourg, Molsheim
 Rue de Strasbourg, Mundolsheim
 Rue de Strasbourg, Niederhausbergen
 Rue de Strasbourg, Niederschaeffolsheim
 Rue de Strasbourg, Obenheim
 Rue de Strasbourg, Pfaffenhoffen
 Rue de Strasbourg, Reichshoffen
 Rue de Strasbourg, Soultz-les-Bains
 Rue de Strasbourg, Soultz-sous-Forêts
 Rue de Strasbourg, Truchtersheim
 Rue de Strasbourg, Wolxheim

 Haut-Rhin :
 Rue de Strasbourg, Bantzenheim
 Rue de Strasbourg, Horbourg-Wihr
 Rue de Strasbourg, Huningue
 Rue de Strasbourg, Leimbach
 Rue de Strasbourg, Mulhouse
 Rue de Strasbourg, Neuf-Brisach
 Rue de Strasbourg, Ostheim
 Rue de Strasbourg, Saint-Louis
 Rue de Strasbourg, Steinbrunn-le-Bas
 Rue de Strasbourg, Volgelsheim
 Rue de Strasbourg, Wittelsheim

Aquitaine 
 Dordogne :
 Rue de Strasbourg, Périgueux

 Gironde :
 Rue de Strasbourg, Blanquefort
 Rue de Strasbourg, Bordeaux
 Rue de Strasbourg, Bruges
 Rue de Strasbourg, Mérignac
 Rue de Strasbourg, Saint-Médard-de-Guizières

 Landes :
 Rue de Strasbourg, Saint-Paul-lès-Dax

 Lot-et-Garonne :
 Rue de Strasbourg, Agen
 Rue de Strasbourg, Le Passage

 Pyrénées-Atlantiques :
 Rue de Strasbourg, Lons

Auvergne 
 Allier :
 Rue de Strasbourg, Vichy

 Puy-de-Dôme :
 Rue de Strasbourg, Clermont-Ferrand
 Rue de Strasbourg, La Bourboule
 Rue de Strasbourg, Romagnat

Basse-Normandie 
 Calvados :
 Rue de Strasbourg, Bayeux
 Rue de Strasbourg, Blonville-sur-Mer
 Rue de Strasbourg, Caen
 Rue de Strasbourg, Cairon
 Rue de Strasbourg, Caumont-l'Éventé
 Rue de Strasbourg, Hérouville-Saint-Clair
 Rue de Strasbourg, Villers-sur-Mer

 Manche :
 Rue de Strasbourg, Cherbourg-Octeville

 Orne :
 Rue de Strasbourg, Gacé

Bourgogne 
 Saône-et-Loire :
 Rue de Strasbourg, Chalon-sur-Saône
 Rue de Strasbourg, Le Creusot
 Rue de Strasbourg, Mâcon
 Rue de Strasbourg, Montceau-les-Mines

 Yonne :
 Rue de Strasbourg, Saint-Georges-sur-Baulche

Bretagne 
 Côtes-d'Armor :
 Rue de Strasbourg, Rostrenen

 Finistère :
 Rue de Strasbourg, Le Relecq-Kerhuon
 Rue de Strasbourg, Plouescat

 Ille-et-Vilaine :
 Rue de Strasbourg, La Guerche-de-Bretagne
 Rue de Strasbourg, Martigné-Ferchaud
 Rue de Strasbourg, Vitré

 Morbihan :
 Rue de Strasbourg, Lorient
 Rue de Strasbourg, Vannes

Centre 
 Eure-et-Loir :
 Rue de Strasbourg, Lucé
 Rue de Strasbourg, Mainvilliers
 Rue de Strasbourg, Vernouillet

 Indre :
 Rue de Strasbourg, Châteauroux

Champagne-Ardenne 
 Ardennes :
 Rue de Strasbourg, Charleville-Mézières
 Rue de Strasbourg, Sedan
 Rue de Strasbourg, Villers-Semeuse

 Marne :
 Rue de Strasbourg, Cernay-lès-Reims
 Rue de Strasbourg, Reims

Franche-Comté 
 Haute-Saône :
 Rue de Strasbourg, Héricourt

 Jura :
 Rue de Strasbourg, Mouchard
 Rue de Strasbourg, Tavaux

 Territoire de Belfort :
 Rue de Strasbourg, Belfort

Haute-Normandie 
 Eure :
 Rue de Strasbourg, Évreux

 Seine-Maritime :
 Rue de Strasbourg, Caudebec-lès-Elbeuf
 Rue de Strasbourg, Dieppe
 Rue de Strasbourg, Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Île-de-France 
 Essonne :
 Rue de Strasbourg, Brunoy
 Rue de Strasbourg, Ris-Orangis

 Hauts-de-Seine :
 Rue de Strasbourg, Asnières-sur-Seine
 Rue de Strasbourg, Colombes
 Rue de Strasbourg, Courbevoie
 Rue de Strasbourg, Nanterre

 Seine-et-Marne :
 Rue de Strasbourg, Chelles
 Rue de Strasbourg, Lagny-sur-Marne
 Rue de Strasbourg, Le Mée-sur-Seine
 Rue de Strasbourg, Pontault-Combault
 Rue de Strasbourg, Saint-Fargeau-Ponthierry

 Seine-Saint-Denis :
 Rue de Strasbourg, Épinay-sur-Seine
 Rue de Strasbourg, Rosny-sous-Bois
 Rue de Strasbourg, Saint-Denis
 Rue de Strasbourg, Villepinte

 Val-de-Marne :
 Rue de Strasbourg, Arcueil
 Rue de Strasbourg, Cachan
 Rue de Strasbourg, Champigny-sur-Marne
 Rue de Strasbourg, La Queue-en-Brie
 Rue de Strasbourg, L'Haÿ-les-Roses
 Rue de Strasbourg, Maisons-Alfort
 Rue de Strasbourg, Rungis
 Rue de Strasbourg, Vincennes

 Val-d'Oise :
 Rue de Strasbourg, Argenteuil
 Rue de Strasbourg, Arnouville
 Rue de Strasbourg, Cormeilles-en-Parisis
 Rue de Strasbourg, Louvres

 Yvelines :
 Rue de Strasbourg, Chatou
 Rue de Strasbourg, Élancourt
 Rue de Strasbourg, Houilles
 Rue de Strasbourg, Mantes-la-Jolie
 Rue de Strasbourg, Poissy
 Rue de Strasbourg, Sartrouville

Languedoc-Roussillon 
 Aude :
 Rue de Strasbourg, Carcassonne
 Rue de Strasbourg, Coursan
 Rue de Strasbourg, Lézignan-Corbières
 Rue de Strasbourg, Narbonne
 Rue de Strasbourg, Trèbes

 Gard :
 Rue de Strasbourg, Nîmes

 Hérault :
 Rue de Strasbourg, Agde
 Rue de Strasbourg, Capestang
 Rue de Strasbourg, Puisserguier
 Rue de Strasbourg, Sète

 Pyrénées-Orientales :
 Rue de Strasbourg, Perpignan

Limousin 
 Haute-Vienne :
 Rue de Strasbourg, Limoges
 Rue de Strasbourg, Saint-Léonard-de-Noblat

 Vosges :
 Rue de Strasbourg, Contrexéville
 Rue de Strasbourg, Thaon-les-Vosges

Lorraine 
 Meurthe-et-Moselle :
 Rue de Strasbourg, Liverdun
 Rue de Strasbourg, Ogéviller
 Rue de Strasbourg, Pont-à-Mousson
 Rue de Strasbourg, Thiébauménil
 Rue de Strasbourg, Villerupt

 Meuse :
 Rue de Strasbourg, Ligny-en-Barrois
 Rue de Strasbourg, Void-Vacon

 Moselle :
 Rue de Strasbourg, Château-Salins
 Rue de Strasbourg, Créhange
 Rue de Strasbourg, Creutzwald
 Rue de Strasbourg, Fameck
 Rue de Strasbourg, Faulquemont
 Rue de Strasbourg, Macheren
 Rue de Strasbourg, Moyenvic
 Rue de Strasbourg, Petit-Réderching
 Rue de Strasbourg, Phalsbourg
 Rue de Strasbourg, Puttelange-aux-Lacs
 Rue de Strasbourg, Rohrbach-lès-Bitche
 Rue de Strasbourg, Sarralbe
 Rue de Strasbourg, Sarrebourg
 Rue de Strasbourg, Thionville
 Rue de Strasbourg, Valmont
 Rue de Strasbourg, Yutz

Midi-Pyrénées 
 Aveyron :
 Rue de Strasbourg, Millau

 Haute-Garonne :
 Rue de Strasbourg, Portet-sur-Garonne

 Hautes-Pyrénées :
 Rue de Strasbourg, Lannemezan

 Tarn :
 Rue de Strasbourg, Labruguière
 Rue de Strasbourg, Mazamet
 Rue de Strasbourg, Saint-Paul-Cap-de-Joux

 Tarn-et-Garonne :
 Rue de Strasbourg, Reyniès
 Rue de Strasbourg, Septfonds

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue de Strasbourg, Armentières
 Rue de Strasbourg, Cambrai
 Rue de Strasbourg, Coudekerque-Branche
 Rue de Strasbourg, Croix
 Rue de Strasbourg, Dunkerque
 Rue de Strasbourg, Escaudain
 Rue de Strasbourg, Gravelines
 Rue de Strasbourg, Le Quesnoy
 Rue de Strasbourg, Lys-lez-Lannoy
 Rue de Strasbourg, Neuville-en-Ferrain
 Rue de Strasbourg, Ronchin
 Rue de Strasbourg, Saint-Saulve
 Rue de Strasbourg, Tourcoing
 Rue de Strasbourg, Valenciennes
 Rue de Strasbourg, Wattrelos

 Pas-de-Calais :
 Rue de Strasbourg, Arques
 Rue de Strasbourg, Auchel
 Rue de Strasbourg, Boulogne-sur-Mer
 Rue de Strasbourg, Bully-les-Mines
 Rue de Strasbourg, Calais
 Rue de Strasbourg, Fouquières-lès-Lens
 Rue de Strasbourg, Lens
 Rue de Strasbourg, Les Attaques
 Rue de Strasbourg, Maisnil-lès-Ruitz
 Rue de Strasbourg, Rinxent
 Rue de Strasbourg, Sains-en-Gohelle
 Rue de Strasbourg, Vermelles
 Rue de Strasbourg, Wingles

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue de Strasbourg, Châteaubriant
 Rue de Strasbourg, Nantes
 Rue de Strasbourg, Pornic
 Rue de Strasbourg, Rezé
 Rue de Strasbourg, Sainte-Luce-sur-Loire

 Maine-et-Loire :
 Rue de Strasbourg, Chemillé
 Rue de Strasbourg, Le Lion-d'Angers

 Mayenne :
 Rue de Strasbourg, Laval

 Sarthe :
 Rue de Strasbourg, Le Mans

Picardie 
 Aisne :
 Rue de Strasbourg, Saint-Quentin

 Oise :
 Rue de Strasbourg, Compiègne
 Rue de Strasbourg, Neuilly-en-Thelle

 Somme :
 Rue de Strasbourg, Flixecourt
 Rue de Strasbourg, Montdidier
 Rue de Strasbourg, Rivery

Poitou-Charentes 
 Charente :
 Rue de Strasbourg, Cognac

 Deux-Sèvres :
 Rue de Strasbourg, Niort
 Rue de Strasbourg, Thouars

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Bouches-du-Rhône :
 Rue de Strasbourg, Cabriès

 Var :
 Rue de Strasbourg, Bandol
 Rue de Strasbourg, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
 Rue de Strasbourg, Solliès-Pont

Réunion 
 Rue de Strasbourg, Le Tampon

Rhône-Alpes 
 Drôme :
 Rue de Strasbourg, Valence

 Isère :
 Rue de Strasbourg, Froges
 Rue de Strasbourg, Grenoble
 Rue de Strasbourg, Le Pont-de-Claix

 Rhône :
 Rue de Strasbourg, Feyzin
 Rue de Strasbourg, Givors

Voir aussi 
 
 
 Place de Strasbourg
 Route de Strasbourg

Strasbourg Rue